Ш-5733 — советская типовая серия кирпичных жилых домов. Существует две её серийные модификации, в ряде источников упоминаемые как отдельные серии — Ш-5733/8 и Ш-5833/14-III.

Описание 
Типовые проекты Ш-5733/8 и Ш-5833/14 представляют собой 12-этажные кирпичные здания. Внешние стены сложены из неоштукатуренного кирпича серого цвета, часто с красными или зелёными вставками. Перекрытия — круглопустотные настилы. Высота этажа — 2,5 — 2,64 м. Дома оснащены двумя грузовыми лифтами нестандартных габаритов, двумя мусоропроводами, имеются два лестничных блока. Квартиры 1, 2, 3-комнатные. Площадь однокомнатных квартир — 35 м2 (жилая комната — 20 м2), двухкомнатных — от 43 до 49 м2, 3-комнатных — 58 м2 (в Ш-5733/8) или 70 м2 (в Ш-5833/14). Площадь кухни в большинстве случаев 6,5 — 7, реже до 8 м2. Санузел смежный в однокомнатных квартирах, в остальных — раздельный. Лоджии встречаются примерно в четверти квартир, однако у позднейших модификаций, строившихся вне Санкт-Петербурга, иногда имеются дополнительные балконы.
Здания данной серии строились во второй половине 1960-х — 1970-х гг., в обзорах недвижимости их относят к «брежневкам».

Ш-5733/8 
Форма здания серии Ш-5733/8 в плане — длинный прямоугольник. На этаже обычно по 13 квартир — две 3-комнатные в торцах, с лоджией и проходной комнатой, четыре 2-комнатные с лицевого фасада и семь 1-комнатных с заднего фасада. В центре этажа расположен холл с лифтами, в обе стороны от него расходятся коридоры, соединяющие все квартиры и лестничные блоки (расположенные ближе к торцам). Таким образом, здание является односекционным, хотя и имеет три отдельных входа. В наши дни те двери, что ведут на лестницы, часто намеренно запираются, и вход-выход осуществляются лишь через помещение лифтового блока первого этажа, контролируемое консьержем, с целью избежания проникновения в подъезд посторонних. Впрочем, при пожаре жильцам выбраться из здания по лестнице будет затруднительно.

Прототипом серии Ш-5733/8 является 12-этажный дом на Лиговском проспекте, 161. Среди отличий можно отметить отстутствие консьержа и возможность попасть на 12-й этаж только на одном, левом лифте (правый лифт ходит только до 11-го).

Типовые проекты
 на 143 квартиры с первым нежилым этажом с витринами
 на 156 квартир с широкими окнами квартир
 на 156 квартир с разновысотными окнами квартир на заднем фасаде

Ш-5833/14 
Форма здания Ш-5833/14 в плане — два пересекающихся углами коротких прямоугольника (по сути, «точечное»). Один из них приподнят на пол-этажа; расположенные в его полуподвале помещения имеют отдельный вход и часто используются в коммерческих целях. Два основных входа находятся во внутренних углах здания, один — на уровне земли, другой — на высоком крыльце. Лифты и обе лестницы расположены в центральной части здания в сообщающихся между собой помещениях, квартиры выходят в короткие коридоры, соединённые с лифтовыми блоками. На этаже обычно по 7 квартир — четыре двухкомнатные в торцах (в двух из которых есть лоджия), две однокомнатные и одна трёхкомнатная (в некоторых зданиях вместо неё — ещё две однокомнатные). Таким образом, общее количество квартир — 84 или, реже, 96.

Упоминается, что строительные конструкции домов данной модификации не отличаются высокой надежностью. Так, некоторые здания, возведённые в 1967 году, к 1985 году находились в аварийном состоянии из-за трещин, образовавшихся в фундаменте и стенах домов. Такие дома позже были укреплены дополнительными стяжками на уровне 1—3 этажей.

Серия строилась в Санкт-Петербурге, Московской области, Иваново, Рыбинске.

В Санкт-Петербурге всего было возведено 105 домов такого типа (31 Ш-5733/8 и 74 Ш-5833/14), больше всего — в районах станций метро «Площадь Мужества», «Удельная», «Проспект Ветеранов», «Московская», в конце проспекта Маршала Блюхера в Полюстрово, единично — в других местах. Расположение домов на карте Санкт-Петербурга приведено здесь (жёлтые маркеры обозначают Ш-5733/8, синие — Ш-5833/14).

См. также 
 Типовые серии жилых зданий

Ссылки 
 Типовые планировки квартир, серия Ш-5733/8
 Типовые планировки квартир, серия Ш-5833/14-III
 Фотографии петербургских домов серии Ш-5733
 Фото-каталог на сайте telekom.org.ru
 Краткое описание серии

Фотогалереи и базы данных
 
 
 

Типовые серии жилых домов